Toponímia:
 Dundee (Escòcia), localitat escocesa
 Dundee (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Dundee (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Dundee (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Dundee (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Dundee (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Illa Dundee, illa de l'Antàrtida a l'extrem nord-oriental de la Península Antàrtica
 West Dundee, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
Dundee (KwaZulu-Natal), població de Sud-àfrica
 Organitzacions:
 Dundee Football Club, club de futbol escocès de la ciutat de Dundee
 Dundee United Football Club, club de futbol escocès de la ciutat de Dundee
 Biografies: Cocodril Dundee, caçador australià conegut perquè va inspirar una triolgia de pel·lícules